Naves (Allier)
 Naves (Corrèze)
 Naves (Noorderdepartement)

Naves kan verder verwijzen naar:
Naves (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
Navès (doorverwijspagina)